Campello puede referirse a:
 Campello, municipio costero de la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana, España;
 Campello (Tesino), comuna suiza del cantón del Tesino, situada en el distrito de Leventina;
 Campello sul Clitunno, localidad y comune italiana de la provincia de Perugia, región de Umbría.